Hajt ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Hajt (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Chris Hajt (* 1978), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer